Гран-при Венгрии 2002 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме Хунгароринг, в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 18 августа 2002 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии